Doosan-Daewoo was de bouwtak van het concern Daewoo. Tegenwoordig opereert de firma onder de naam Doosan.

Doosan-Daewoo was een fabrikant van zwaar grondverzetmachines.

Zuid-Koreaans bedrijf